Функция потерь Хьюбера — функция потерь, используемая в устойчивой регрессии, которая менее чувствительна к выбросам, чем квадратичная ошибка.

Определение 

Функция потерь Хьюбера задает штраф за процедуру оценки. Хьюбер (1964) описал её как кусочную функцию вида:
 

Эта функция квадратична для малых значений , и линейна для больших значений, с одинаковым значением и уклоном для различных участков двух точек где . Переменную  часто рассматривают как остаток, т.е как разницу между наблюдаемым и предсказанным значением , поэтому исходное определение может быть расширено до:

Примечания 

Математическая статистика